Ramariaceae es el nombre de una familia de hongos basidiomicetos, del orden Gomphales, también conocidos como "Ramaires", debido a su forma de ramas. Se dice que casi toda la estructura proviene de un pequeño árbol, cuyas ramas están todas apuntando hacia arriba. Se les llama "hongos Coral" debido a su parecido con algunos corales.

Taxonomía 
Actualmente los expertos consideran que los géneros que se han considerado parte de Ramariaceae, pertenecen todos a la familia Gomphaceae, aunque algunas fuentes todavía los clasifican como Ramariaceae.

Los análisis de ADN han demostrado que el género Ramaria es altamente parafilético, de manera que están distribuidas en diferentes clados, uno con antepasados comunes con Turbinellus y con Gautieria, que incluye algunas de las especies consideradas Ramaria, otro estaría más relacionadas con un grupo hermano formado Kavinia-Beenakia, Clavariadelphus y Lentaria; y algunas especies consideradas Ramaria están dispersas dentro de la familia Gomphaceae.

Referencias 

Gomphales